GTTM: Goin Thru the Motions — четвёртый микстейп американского рэпера и певца PnB Rock. Он был выпущен 13 января 2017 на лейблах Empire Distribution и Atlantic Records. На микстейпе присутствуют гостевые участия от Wiz Khalifa, YFN Lucci, A Boogie wit da Hoodie, Quavo и Ty Dolla Sign, продюсированием занимались Donut, DP Beats, J Gramm, Maaly Raw, Murda Beatz, Needlz, Reefa, 12Keyz, Scott Storch и другие. Он должен был быть дебютным студийным альбомом артиста, но Rock позже объявил, что его официальным дебютным студийным альбомом будет грядущий проект Catch These Vibes, что, вероятно, означает, что GTTM: Going Thru the Motions является микстейпом. Микстейп был поддержан тремя синглами: «Selfish», «Playa No More» и «New Day».

Синглы 
Главный сингл с микстейпа «Selfish» был выпущена 23 июня 2016. Песня была спродюсирована Donut и Needlz.

Второй сингл «Playa No More» был выпущен 2 декабря 2016. Песня содержит гостевые участия от A Boogie wit da Hoodie и Quavo.

Третий сингл «New Day» был выпущен 16 декабря 2016.

Список композиций 

Примечания
  сопродюсер

Чарты

Сертификация

Примечания 

Микстейпы 2017 года
Альбомы PnB Rock
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz